Enric Granados i Campiña, katalonski skladatelj i pijanist
Auditori Enric Granados, zgrada nazvana po skladatelju
 Enric Granados Gal, katalonski plivač i vaterpolist, sin Enrica Granadosa i Campiñe
 Enric Granados Aumacellas, katalonski plivač, olimpijac Sin Enrica Granadosa Gala.

Izvori